Wu Jiaduo (; * 19. September 1977 in Linhai, Provinz Zhejiang) ist eine ehemalige deutsche Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie wurde 2009 Europameisterin. Außerdem qualifizierte sie sich zweimal für die Olympischen Spiele.

Werdegang 

Wus Vater Jiauning ist ein ehemaliger chinesischer Nationalspieler, er brachte ihr das Tischtennisspielen bei. Zunächst besuchte sie eine Sportschule, später eine Provinzschule. Mit 19 Jahren begann sie an der Universität von Shanghai ein Studium der Wirtschaft.

1998 übersiedelte Wu nach Deutschland. Hier spielte sie zunächst beim TSV Röthenbach in der Tischtennis-Bundesliga. Von 2001 bis 2013 war sie  beim FSV Kroppach aktiv, danach wechselte sie zum französischen Klub Metz TT, mit dessen Damenmannschaft sie 2015 Meister in der Pro A-Liga wurde.

Nach ihrer Einbürgerung im November 2005 spielte sie auch für die Deutsche Nationalmannschaft. Das Debüt feierte sie am 22. November 2005 in Koblenz im EM-Qualifikationskampf gegen Griechenland. Dabei gewann sie mit 3:1 gegen Maria Mirou. 2007 errang sie mit Deutschland bei der Europameisterschaft die Bronze-Medaille. Sie war aufgrund ihrer Weltranglistenposition für die Olympischen Spiele 2008 in Peking qualifiziert. Am 20. September 2009 gewann sie bei den Europameisterschaften in Stuttgart die Goldmedaille im Einzelwettbewerb. 2012 qualifizierte sich Wu Jiaduo für die Olympischen Sommerspiele 2012 in London.

Ab 2006 war Wu bei der Bundeswehr als Sportsoldatin in der Sportfördergruppe Köln beschäftigt. Im April 2017 wurde sie Mutter eines Sohnes.

Erfolge 
Europameisterschaften
 Europameisterin im Damen-Einzel: 2009
 Dritte der Europameisterschaft mit der Damen-Mannschaft: 2007
 Dritte der Europameisterschaft im Damen-Doppel: 2007 (mit Elke Wosik)

Deutsche Meisterschaften
 Sieger bei der Deutschen Meisterschaft im Damen-Einzel und Doppel mit Kristin Lang: 2012
 Zweite der Deutschen Meisterschaft im Damen-Einzel: 2011
 Dritte der Deutschen Meisterschaft im Damen-Einzel: 2007
 Deutsche Meisterin im Damen-Doppel: 2006 (mit Nicole Struse)
 Deutsche Mannschaftsmeisterin: 2005 (mit dem FSV Kroppach)

Sonstiges
 Siegerin beim Europa Top12 2012 in Lyon
 Dritte beim Europa Top12 2008 in Frankfurt
 Dritte beim Europa Top12 2009 in Düsseldorf

Turnierergebnisse

Literatur 
 Jörg Petrasch: Wu Jiaduo – Guck mal hier, Zeitschrift tischtennis, 2008/1 Seite 9–15

Weblinks 

  (abgerufen am 21. Juni 2014)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Europameister (Tischtennis)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Sportsoldat (Bundeswehr)
Deutscher
Chinese
Geboren 1977
Frau
Chinesischer Emigrant in Deutschland